Это статья о городе в Турции, о реке см. Манавгат (река)

Манавга́т () — город и район в турецкой провинции Анталья, город находится в 76 км от города Анталья. Манавгат является третьим по величине городом провинции после Антальи и Аланьи.

Расположение 
Манавгат расположен по обе стороны реки Манавгат в долине под тем же названием. Река Манавгат питает своими водами эти плодородные земли. Водопад и её дельта — самое важное природное богатство этого места.

История 

Город был основан в эпоху сельджуков в 1329 году и носил имя Меласс (Карасу).
В 1472 году город вошёл в состав Османской империи. В XX веке он был включён в границу округа Кония в качестве волости города Алания.

Достопримечательности 
Главными достопримечательностями этого района являются античный город Сиде, водопад Манавгат, Национальный парк «Кёпрюлю каньон», озеро Титреенгёль, водохранилище Оймапинар и развалины города Селевкия.

Микрорайоны (махалле) в составе района 
 Гюндогду
 Кызылаач
 Кызылот
 Оймапынар
 Сарылар
 Сиде
 Ташагыл
 Чолаклы
 Ылыджа
 Эвренсеки

Плотины 
На реке Манавгат сооружены две плотины: Манавгат (1987) и Оймапынар (1984).

Ссылки 
 www.side-manavgat.com/ tr, en, nl, de, fr
 Официальный сайт района
 Официальный сайт города
 

Города Турции
Районы Антальи
Населённые пункты ила Анталья